Креще́нская у́лица:
 Крещенская улица — улица в Иванове
 Крещенская улица — улица в Калининграде
 Крещенская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Крещенская улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Крещенская улица — улица в Хабаровске